Пауки-сенокосцы, или пауки-долгоножки  — семейство пауков из инфраотряда аранеоморфных (Araneomorphae). Строят ловчие сети в форме тенёт. Форма тела, длина ног и окраска разных представителей сильно варьируют. К семейству относят свыше 1000 видов, объединяемых в 84 рода. Наибольшего разнообразия достигают в тропиках. Много синантропных видов, например, Pholcus phalangioides, распространённый в жилищах человека практически по всему миру.

Строение 

Длина тела составляет 2—10 мм. Его форма бывает различна: от практически шарообразной до чрезвычайно вытянутой (за счёт удлинения опистосомы). Длина ног также подвержена значительным вариациям: от сравнимой с размерами тела (у форм обитающих в лесной подстилке) до очень большой — 50 мм, что в 20 раз превышает длину тела. Название семейству дано из-за сходства длинноногих представителей по форме тела с сенокосцами.

На округлой просоме обычно располагаются восемь глаз: два небольших медиальных и шесть боковых, сближенных в триады и иногда находящихся на особых выступах. У некоторых представителей (в особенности у обитателей пещер) глаз меньше, причём утрата начинается с медиальных. Дистальный отдел ходных ног (лапка) обладает ложной сегментацией.

Хелицеры и педипальпы самцов пауков-сенокосцев обладают особым строением, связанным с участием в копуляции. Хелицеры несут модифицированные щетинки и выросты. Особенность цимбиума (копулятивного органа) состоит, в первую очередь, в наличии дистального отростка — прокурсуса (procursus), между зубцов которого натянута мягкая перепонка, раздувающаяся при спаривании. У некоторых видов на грушевидном бульбусе цимбиума кроме эмболюса присутствуют ещё два отростка — ункус (uncus) и аппендикс (appendix).

В отличие от других пауков, представители этого семейства не упаковывают свои яйца в кокон, а стягивают их несколькими нитками по типу авоськи.

Место обитания 

Пауки-сенокосцы, строящие ловчие сети, распространены повсеместно. Висят вверх ногами на своей беспорядочно-запутанной неровной паутине. Паутины строят в тёмных влажных нишах пещер, деревьев и под камнями, в брошенных млекопитающими логовах, например, в погребах и различных строениях. В домах человека они любят сухие и тёплые места возле окон.

Поведение

Устройство ловушек 
Сети пауков-сенокосцев не имеют липкого свойства, но они беспорядочны, и в попытке покинуть сеть добыча всё больше запутывается в них. Паук быстро окутывает свою добычу и наносит смертельный укус. Добыча может быть немедленно съедена, а может быть оставлена на будущее.

Реакция на угрозу 
Когда паутины касается чересчур большая добыча, паук начинает плавно вибрировать или шатать паутину и себя, пытаясь слиться с окружающей обстановкой.

Таксономия 
Семейство Pholcidae включает 80 родов:

Aetana Huber, 2005
Anansus Huber, 2007
Anopsicus Chamberlin & Ivie, 1938
Artema Walckenaer, 1837
Aucana Huber, 2000
Aymaria Huber, 2000
Belisana Thorell, 1898
Blancoa Huber, 2000
Buitinga Huber, 2003
Calapnita Simon, 1892
Canaima Huber, 2000
Carapoia González-Sponga, 1998
Cenemus Saaristo, 2001
Chibchea Huber, 2000
Chichiriviche González-Sponga, 2011b
Chisosa Huber, 2000
Ciboneya Pérez, 2001
Codazziella González-Sponga, 2005
Coryssocnemis Simon, 1893
Crossopriza Simon, 1893
Enetea Huber, 2000
Galapa Huber, 2000
Gertschiola Brignoli, 1981
Guaranita Huber, 2000
Holocneminus Berland, 1942
Holocnemus Simon, 1873
Hoplopholcus Kulczy?ski, 1908
Ibotyporanga Mello-Leitão, 1944
Ixchela Huber, 2000
Kambiwa Huber, 2000
Khorata Huber, 2005
Leptopholcus Simon, 1893
Litoporus Simon, 1893
Mecolaesthus Simon, 1893
Mesabolivar González-Sponga, 1998
Metagonia Simon, 1893
Micromerys Bradley, 1877
Micropholcus Deeleman-Reinhold & Prinsen, 1987
Modisimus Simon, 1893
Nerudia Huber, 2000
Ninetis Simon, 1890
Nita Huber & El-Hennawy, 2007
Nyikoa Huber, 2007
Ossinissa Dimitrov & Ribera, 2005
Otavaloa Huber, 2000
Panjange Deeleman-Reinhold & Deeleman, 1983
Papiamenta Huber, 2000
Paramicromerys Millot, 1946
Pehrforsskalia Deeleman-Reinhold & van Harten, 2001
Pholcophora Banks, 1896
Pholcus Walckenaer, 1805
Physocyclus Simon, 1893
Pisaboa Huber, 2000
Platnicknia Özdikmen & Demir, 2009
Pomboa Huber, 2000
Priscula Simon, 1893
Psilochorus Simon, 1893
Quamtana Huber, 2003
Queliceria González-Sponga, 2003
Savarna Huber, 2005
Sihala Huber, 2011
Smeringopina Kraus, 1957
Smeringopus Simon, 1890
Spermophora Hentz, 1841
Spermophorides Wunderlich, 1992
Stenosfemuraia González-Sponga, 1998
Stygopholcus Absolon & Kratochvíl, 1932
Systenita Simon, 1893
Tainonia Huber, 2000
Teuia Huber, 2000
Tibetia Zhang, Zhu & Song, 2006
Tolteca Huber, 2000
Trichocyclus Simon, 1908
Tupigea Huber, 2000
Uthina Simon, 1893
Wanniyala Huber & Benjamin, 2005
Waunana Huber, 2000
Wugigarra Huber, 2001
Zatavua Huber, 2003

Примечания

Ссылки 
 Фотографии и информация о европейских пауках-сенокосцах на xs4all.nl 
 В лесах карбона жили современные пауки-сенокосцы

 
Семейства паукообразных